Коттон () — прізвище або топонім.

Персоналії 
 Коттон (прізвище)

Географічні назви 

 Коттон-Плант (Арканзас), Коттон-Плант () — місто () в США, в окрузі Вудрафф штату Арканзас.
 Коттон-Веллі (Луїзіана), Коттон-Веллі () — місто () в США, в окрузі Вебстер штату Луїзіана.
 Еє-Коттон, Еє́-Котто́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест (департамент Верхня Марна).
 Поплар-Коттон-Сентер (Каліфорнія), Поплар-Коттон-Сентер () — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Туларе штату Каліфорнія.
 Коттон-Сіті (Нью-Мексико), Коттон-Сіті () — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Ідальго штату Нью-Мексико.
 Коттон (округ, Оклахома), Округ Коттон () — округ (графство) у штаті Оклахома (США).

Інші значення 
 Клуб «Коттон», «Коттон-клуб» — кінофільм.
 «Коттон Боул Стедіум» () — багатофункціональний стадіон у місті Даллас (Техас, США).
 Коттон-джин (, скор. від  — «бавовняна машина») — машина, що дозволяє швидко та просто відділити волокна бавовни від насіння.